KJA steht für:
 Flughafen Jemeljanowo (IATA-Flughafencode), Flughafen von Krasnojarsk, Russland
 Katholisches Jugendamt
 Koloniale Jugendabteilung

kja steht für:
 Mlap (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

KJA